Эмгейтен (от  — нежность) — название нескольких кораблей шведского и русского флотов:

 Эмгейтен — 64-пушечный парусный линейный корабль шведского (до 1790 года) и русского флотов, спущен на воду в 1783 году.
 Эмгейтен — 84-пушечный парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1828 году.
 Эмгейтен — название 84-пушечного парусного линейного корабля русского флота Кронштадт до 1829 года .